4.25체육단, Sa-i-o ch'eyuktan, Klub 25 kwietnia – klub piłkarski z Korei Północnej. Występuje w I lidze północnokoreańskiej; wielokrotny mistrz kraju.

Sukcesy 

 Azjatycka Liga Mistrzów:
 1986, 1987, 1988 – kwalifikacje;
 1989, 1992 – faza grupowa;
 1991 – 4. miejsce;

Zawodnicy 
 2018, według AFC

Reprezentanci kraju grający w klubie 
  Kim Jong-hun
  Kim Kum-il
  Choe Kum-chol
  Ji Yun-nam
  Pak Nam-chol
  Mun In-guk
  Ri Kwang-chon
  Nam Song-chol

Bibliografia 
 

Północnokoreańskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1949